Mubarak (arabisch ‚Gesegneter‘) ist der Familienname folgender Personen:

 Mubarak (Schauspieler) (Mubarak Merchant; 1909–1986), indischer Schauspieler
 ʿAbdallāh ibn al-Mubārak (736–794), Hadithgelehrter, Historiker und Sufi
 Abdel Aziz El Mubarak (1951–2020), sudanesischer Sänger und Oud-Spieler
 Abdulrahman Mubarak (* 1985), bahrainischer Fußballspieler
 Ali Pascha Mubarak (1823–1893), ägyptischer Staatsmann, Schriftsteller und Mäzen
 Bilal Saad Mubarak (1972–2018), katarischer Kugelstoßer
 Chaldun al-Mubarak (* 1975), Unternehmer aus den Vereinigten Arabischen Emirate
 Fahad Khamees Mubarak (* 1962), Fußballspieler der Vereinigten Arabischen Emirate
 Gamal Mubarak (* 1963), ägyptischer Politiker
 Husni Mubarak (1928–2020), ägyptischer Politiker, Staatspräsident 1981 bis 2011 
 Ishtiaq Mubarak (Ahmad Ishtiaq Mubarak; 1948–2013), malaysischer Hürdenläufer 
 Jamal Mubarak (* 1974), kuwaitischer Fußballspieler
 Khalfan Mubarak (* 1995), Fußballspieler aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Mahboub Jumaa Mubarak (* 1955), kuwaitischer Fußballspieler
 Mohammed Mubarak Boudawood (* 1984), katarischer Fußballtorhüter 
 Mohammed Saad Mubarak (* 1949), kuwaitischer Leichtathlet 
 Mubarak Ata Mubarak (* 1981), saudi-arabischer Leichtathlet
 Muslim Mubarak Almas (* 1985), irakischer Fußballspieler
 Na'eem Saed Mubarak (* 1957), kuwaitischer Fußballspieler
 Nabeel Saleh Mubarak, bahrainischer Moderner Fünfkämpfer 
 Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Politiker der Vereinigten Arabischen Emirate
 Naji Abdullah Mubarak (* 1964), kuwaitischer Leichtathlet
 Nasser Kamil Mubarak (* 1977), katarischer Fußballspieler
 Omar Mubarak, südjemenitischer Fußballspieler
 Razan Khalifa Al Mubarak (* 1979), Unternehmerin und Umweltschützerin aus den Vereinigten Arabischen Emirate
 Shaid Said Mubarak (* 1960), Leichtathlet aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Suzanne Mubarak (* 1941), ägyptische First Lady

Mubarak steht für:
 Id Mubarak, arabischer Gruß zu Festen, siehe Fest des Fastenbrechens #Festtagsgrüße 

Siehe auch:
 Mubarak-Moschee
 Sueskanal-Brücke (früher Mubarak-Friedensbrücke)
 Abdel Latif Moubarak (* 1964), ägyptischer Dichter

 Mubarak Wakaso (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Barack (Vorname)